Tenisový turnaj WTA Family Circle Cup 2010 se konal ve dnech 12. - 18. dubna v Charlestonu ve Spojených státech amerických venku na zelené antuce. Turnaj patřil do kategorie Premier a byl součástí WTA Tour 2010. Odměny činily 700 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček 
V závorce je kolo, ve kterém hráčka vypadla. Prvních osm nasazených hráček mělo v 1. kole volný los.
  Caroline Wozniacká (semifinále, skreč)
  Jelena Jankovićová (čtvrtfinále)
  Viktoria Azarenková (2. kolo, skreč)
  Samantha Stosurová (Vítězka)
  Marion Bartoliová (2. kolo, skreč)
  Naděžda Petrovová (čtvrtfinále)
  Věra Zvonarevová (finále)
  Daniela Hantuchová (semifinále)
  Aljona Bondarenková (3. kolo)
  Jelena Vesninová (3. kolo)
  Virginie Razzanová (1. kolo)
  Aleksandra Wozniaková (3. kolo)
  Melanie Oudinová (čtvrtfinále)
  Věra Duševinová (3. kolo)
  Melinda Czinková (1. kolo)
  Patty Schnyderová ''(3. kolo)

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. Sekce

2. Sekce

Dolní polovina

3. Sekce

4. Sekce

Čtyřhra

Nasazení hráček 
V závorce je kolo, ve kterém hráčky vypadly.

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Reference 

 Pavouk pro dvouhru

Externí odkazy 
 
  Oficiální stránka turnaje

Charleston Open
Tenis v USA v roce 2010
WTA Tour 2010